Широчанский сельский округ — административно-территориальная единица Ейского района Краснодарского края Российской Федерации. Подчинён администрации города Ейска.

Административный центр — посёлок Широчанка.

В рамках муниципального устройства населённые пункты сельского округа относятся к Ейскому городскому поселению.

Населённые пункты 
В состав Широчанского сельского округа входят 7 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Коды ОКАТО — Широчанский сельский округ (сельсовет), (Ейск)

Ейский район
Сельские округа России